Kumbum – w architekturze tybetańskiej rodzaj budowli sakralnej
 Kumbum – klasztor tybetański w chińskiej prowincji Qinghai